

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1 
 Czajęcice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Inne 
 Czajęcice – poprzednia nazwa wsi Czajęczyce w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice